Die Abkürzung RCM bezeichnet

 Radio Comunidade Maliana, ein Rundfunksender in Osttimor
 Refugee Children Movement, international die Ausreise jüdischer Kinder aus Nazi-Deutschland
 Reliability Centered Maintenance, zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
 Restrictive Cardiomiopathy, eine Erkrankung des Herzmuskels
 Rheydter Club für Motorsport, ein deutscher Motorsportverein
 Richmond (Queensland), IATA-Code des Flughafens in Australien
 Ringschlussmetathese, eine chemische Reaktion
 Royal Canadian Marine Search and Rescue, die Königlich Kanadische Seenotrettungsgesellschaft an der Westküste
 Royal Canadian Mint, die Königlich Kanadische Münzprägeanstalt
 Royal College of Music, eine hoch angesehene Musikhochschule in Kensington, London
 Residual Current Monitor, ein Differenzstrom-Überwachungsgerät für elektrische Anlagen
 Resonant Clock Mesh, ein Taktgeber nach dem Resonator-Prinzip von Cyclos Semiconductor
 Russian Council of Muftis (Russischer Muftirat)
 regional county municipality, Regionale Grafschaftsgemeinde, kanadische politische Verwaltungseinheit

Abkürzung